Витемор има више значења:
 Витемор (Ајова)
 Витемор (Мичиген)